Nostradamus - famoso por sua suposta capacidade de vidência
Nostradamus (álbum) - da banda britânica Judas Priest
Nostradamus (1994), filme com Tchéky Karyo
The Man Who Saw Tomorrow, documentário exibido em Portugal como Nostradamus - O Homem Que Viu o Amanhã

Desambiguação